

Пелакі (Пеляки) — село в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Пеляки — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства